Schizembia är ett släkte av insekter. Schizembia ingår i familjen Anisembiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spinnfotingar
Schizembia